

Miejscowości w Polsce, wg TERYT jest ich dwie
 Podhorce – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Werbkowice 
 Podhorce – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tomaszów Lubelski

Miejscowości na Ukrainie
 Podhorce – wieś w obwodzie kijowskim, w rejonie obuchowskim
 Podhorce – wieś z zamkiem w obwodzie lwowskim, w rejonie brodzkim 
 Podhorce – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie mikołajowskim
 Podhorce – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie stryjskim
 Podhorce – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie rówieńskim

Przypisy